El término Fenouillet puede referirse a:

 Fenouillet, comuna francesa situada en Pirineos Orientales.
 Fenouillet, comuna francesa situada en Alto Garona.